Solberga (Kungälv), een plaats in de gemeente Kungälv; Zweden
Solberga (Nässjö), een plaats in de gemeente Nässjö; Zweden
Solberga (Öland), een plaats op Öland; Zweden
Solberga (Uppland), een plaats in het Zweedse landschap Uppland
Solberga (Stockholm), een buurt in het stadsdeel Älvsjö van de Zweedse hoofdstad Stockholm.